Александр Сырцов:
 Сырцов, Александр Геннадьевич (род. 1973) — российский хоккеист.
 Сырцов, Александр Николаевич (1948—2005) — советский и российский хоккеист и тренер.